Балтийские диалекты — группа диалектов цыганского языка, на которых говорят в Балтии и сопредельных районах Польши и России. Половина говорящих на этих диалектах живут в Польше.

Диалекты 
Выделяются следующие диалекты ('кл' расшифровывается как основной контактный язык):
 Čuxny Романи в Эстонии (кл: эстонский, русский)
 Финский цыганский (Fíntika Rómma; ) (кл: финская)
 Латвийский цыганский (Lotfika) в Латвии и России
 Литовский цыганский в Литве и балтийских России
 Севернорусский цыганский (Xaladitka, халадытка) в Балтии, России, используется русскими цыганами
 Белорусско-литовский цыганский (Беларусконэ́-Літоўсконэ́нгиро ракирибэн) в Белоруссии, используется белорусскими и литовскими цыганами.
 Польска Рома в Польше (кл: польский)

Примечания

Ссылки 

 Ethnologue

Цыганский язык
Языки Польши
Языки Латвии
Языки Литвы
Языки Эстонии